Dragić ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Dragić (* 1972), bosnischer Fußballspieler
 Goran Dragić (* 1986), slowenischer Basketballspieler
 Labud Dragić (* 1954), serbischer Schriftsteller
 Nedeljko Dragić (* 1936), kroatischer Animator, Cartoonist und Comiczeichner
 Predrag Dragić (1945–2012), jugoslawischer Dramatiker und Schriftsteller
 Zoran Dragić (* 1989), slowenischer Basketballspieler